Lake Prairie Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lake Prairie Township (Iowa)
 Lake Prairie Township (Minnesota)